Catraia de Mouronho - lugar da freguesia de Mouronho, concelho de Tábua.
 Catraia dos Poços - lugar da freguesia de São Martinho da Cortiça, concelho de Arganil.
 Catraia - ave marinha (Fregata magnificens), também chamada de alcatraz, tesourão e fragata.
 Catraia - casinhota ou construção pequena, de pouco valor.
 Catraia - (gíria) prostituta feia e velha.
 Catraia (embarcação) - embarcação
 Catraia de Esposende - embarcação tradicional de Esposende.